Stanisław Nowosielski – działacz sportowy 
 Stanisław Nowosielski – profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Budowy Aparatury Elektromedycznej
 Stanisław Nowosielski – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dyscyplina: organizacja i zarządzanie)